Сунила может означать:

  — район финского города Котка.
 Сунила, Юхо (1875—1936) — финский политик.